Moj mali poni ili My Little Pony franšiza je koju je napravio Hasbro.

My Little Pony također može značiti:

Filmovi 

 Moj mali poni (1986.)
 Moj mali poni: Film (2017.)

Tiskani mediji 

 My Little Pony (Egmont)
 My Little Pony (IDW Publishing)

Televizija 

 Moj mali poni (televizijska serija)
 My Little Pony Tales
 Moj mali poni: Prijateljstvo je čarolija
 My Little Pony: Pony Life

Povezane razdvojbe 

 My Little Pony: Equestria Girls (razdvojba)